Esta lista de publicações sobre o Fluminense Football Club trata de publicações a respeito de sua história, conquistas, jogadores, confrontos e torcida.

Introdução 

Sua primeira publicação oficial, a revista "O Presença", data de 1917.

O Fluminense foi o primeiro clube a expor na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, isso em 2013. 

Essa lista de livros e demais publicações sobre o Fluminense é baseada em referências coletivas e particulares, tendo sido o ano de 2015 aquele com mais publicações sobre o Tricolor, entre livros oficiais e independentes, onze no total.<

Livros oficiais 
 Editados pelo Flu-Memória ou com selo oficial do clube.

 História do Fluminense 1902/1952, por Coelho Netto (1952)
 História do Fluminense 1902/1968, por Coelho Netto (1968)
 História do Fluminense 1902/2002, por Paulo Coelho Netto (2003)
 O Fluminense na Intimidade, por Coelho Netto (1955)
 O Fluminense na Intimidade, por Paulo Coelho Netto (1969 e 1975)
 O Fluminense pitoresco e dramático, por Paulo Coelho Netto (1969)
 Fluminense Football Club 1902-2002 - 100 anos de glórias, livro oficial do centenário, por Pedro da Cunha e Menezes (2002)
 30 Conquistas Inesquecíveis, coordenação de Ailton Dias e Eduardo Quadros (2005)
 Torcida do Fluminense, a melhor e mais bonita torcida do mundo, por Carlos Ivan Miranda e Heitor D'Alincourt (2010)
 A verdadeira Máquina Tricolor: A história do time que ganhou o Campeonato Brasileiro de 1984 e o tricampeonato carioca de 1983-84-85, por Sergio Trigo (2011)
 Guerreiros desde 1902 - 110 jogos inesquecíveis, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen, Heitor D' Alincourt e João Boltshauser (2012)
 Fluminense tetracampeão – O livro oficial da conquista, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen, Heitor D’Alincourt e João Boltshauser (2013)
 Guerreiros lance a lance, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen, Heitor D’Alincourt e João Boltshauser (2013)
 Nós somos a História, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2014)
 We are the Legend, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2014)
 Romerito – "Tricolor de Corazón”, por Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2014)
 Bíblia do Fluminense, por Sergio Trigo (2014)
 Washington & Assis - Recordar é viver, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2015)
 A camisa mais bonita do mundo, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2015)
 Fluminense - Jogos Inesquecíveis, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen, Heitor D'Alincourt e João Boltshauser (2015)
 O Fluminense somos todos nós, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2016)
 Fluminense F.C. campeão mundial - O bravo ano de 1952, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2017)
 O Maraca é nosso! - O Fluminense no Templo do Futebol, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D'Alincourt (2018)
 Estádio de Laranjeiras 100 anos - Aqui nasceu o futebol brasileiro, por Carlos Santoro, Dhaniel Cohen e Heitor D’Alincourt (2019)
 Time de Guerreiros: A Epopeia do Tri, por Carlos Santoro e Dhaniel Cohen (2020) 
 Hoje é dia de Fluminense, por Osmar Lage (2020)
 Xerém – Guerreiros nascem aqui, por Dhaniel Cohen e Carlos Santoro (2021)
 Almanaque Tricolor, por Alexandre Berwanger, Gunter Angelkorte e Sergio Trigo (2021)
 Campeão Carioca 2022, por Dhaniel Cohen (2022)

Livros independentes 

 Mano, por Coelho Netto (1924)
 Fla-Flu… e as multidões despertaram, crônicas de Nelson Rodrigues e Mário Filho (1987)
 À sombra das chuteiras imortais, crônicas de Nelson Rodrigues (1993)
 À pátria em chuteiras, crônicas de Nelson Rodrigues, (1994)
 Tantas vezes campeão - De Oscar Cox à Vanguarda Tricolor, por Alfredo Claussen (1998)
 O Clube, por G. B. Shalders (1999)
 Fla-Flu- O jogo do Século, por Clóvis Martins e Roberto Assaf (1999)
 Fio de Esperança-Biografia de Telê Santana, por André Ribeiro (2000)
 Eu sou é Tricolor!, por Antônio Carlos Teixeira Rocha (2000)
 Fluminense: 100 anos de futebol, por Antônio Carlos Teixeira Rocha (2001)
 Nélson Rodrigues o Profeta Tricolor, Cem anos de Fluminense (2002)
 História do Fluminense em Cordel, por Cláudio Aragão (2002)
 As Laranjeiras Imortais, por Marcelo Meira (2002)
 Castilho, por Antônio Carlos Teixeira Rocha (2003)
 Os goleiros do Fluminense: de Marcos Carneiro de Mendonça a Fernando Henrique, por Antônio Carlos Teixeira Rocha (2003)
 Fluminense Football Club, Um século de uma vitrine esportiva, por Ricardo Souza (2003)
 Fluminense Football Club - História, Conquistas e Glórias no Futebol, por Antônio Carlos Napoleão (2003)
 Fluminense A breve e gloriosa história de uma máquina de jogar bola, por Nélson Motta (2004)
 O Sábio de Chuteiras, por Carlos Alberto Pessôa (2006)
 Clássico Vovô, por Alexandre Mesquita e Jefferson Almeida (2006)
 Fluminense - As Conquistas Imemoriais, por Antônio Carlos Teixeira Rocha (2006)
 O Berro impresso nas manchetes, crônicas de Nelson Rodrigues (2007)
 12º Passageiro - O diário de bordo de um assessor de imprensa, por Alexandre Bittencourt (2008)
 Epopeia Tricolor - A Conquista do Brasil e a Volta à América, por João Marcelo Garcez (2008)
 Fluminense (meu) Eterno Amor, por Marcelo Pitanga Silvares de Almeida (2009)
 Memórias Imortais - Glórias e Heróis da Mitologia Tricolor, por J. T. de Carvalho (2009)
 O Maquinista: Francisco Horta e sua inesquecível Máquina Tricolor, por Marcos Eduardo Neves (2009)
 Os 10 mais do Fluminense, por Roberto Sander (2009)
 Libertadores 2008 - O Ano em que a Magia Tricolor Encantou o Mundo, por João Marcelo Garcez (2009)
 Sou do clube tantas vezes campeão, por Eduardo de Ávila (2009)
 O Fluminense me domina, por Heitor D'Alincourt (2009)
 O time de meu coração - Fluminense Football Club, por Alexandre Simões (2009)
 Memórias Imortais - Glórias e Heróis da Mitologia Tricolor, por J. T. de Carvalho (2009)
 Fluminense desde menino, por Luis Pimentel (2010)
 Cidadania Tricolor - Porque o Fluminense somos todos nós, por Dhaniel Cohen (2010)
 Taça de Prata de 1970: O Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, conquistado pelo Fluminense, por Roberto Sander (2010)
 Do inferno ao céu: a história de um time de guerreiros, por Paulo-Roberto Andel (2010)
 Do suave milagre à odisséia do Tri – A Espetacular Saga de um Time de Guerreiros, por João Marcelo Garcez (2011)
 Fluminense, memórias de uma paixão, por Tasso Castro (2011)
 O dia em que me tornei Fluminense, por Beto Silva (2011)
 Carioca de 1971: A verdadeira história da vitória do Fluminense sobre a Selefogo Alvinegra, por Eduardo Coelho (2011)
 1952 - Fluminense Campeão do Mundo, por Eduardo Coelho (2012)
 Perder é do Jogo - As Maiores Tragédias de Flamengo e Fluminense, por Alison Mattos e Danilo Quintal (2012)
 Waldo, o artilheiro, por Valterson Botelho (2012)
 Duas vezes no céu - os campeões do Rio e do Brasil, por Paulo-Roberto Andel (2012)
 Fluzão é Tetra - A saga dos quatro títulos inesquecíveis, por João Marcelo Garcez (2012)
 Crônicas do Tetra, por Gustavo Albuquerque (2013)
 1995: O Campeão do Centenário, por Paulo-Roberto Andel (2013)
 Maraca, Maracanã, que te quero Fluminense, por Moacyr Cirne (2013)
 20 Jogos eternos do Fluminense, por Roberto Sander (2013)
 Preguinho - Confissões de um Gigante, por Waldir Barbosa Jr. (2013)
 Fluminense para jovens tricolores, por Celso Taddei e Chico Soares (2013)
 Pagar o quê – Respostas à maior bravata da história do futebol brasileiro, por Cezar Santana, João Marcelo Garcez, Luiz Alberto Couceiro, Marcelo Janot, Paulo-Roberto Andel e Valterson Botelho (2014)
 Fluminense Football Club, uma vitrine esportiva, por Ricardo Souza (2014)
 O engenheiro e a esfinge - Oitenta anos de Francisco Horta, o presidente eterno do Fluminense, por João Marcelo Garcez (2014)
 Vale das Laranjeiras, do sonho à realidade, por Silvio Kelly dos Santos (2015)
 Cartas do tetra, por Anderson Olivieri, Fabrício Junqueira e Paulo-Roberto Andel (2015)
 O Fluminense que eu vivi: dias de luta, paixão, lágrimas e vitória, Paulo-Roberto Andel (2015)
 O jogo dos cartolas: Futebol e gestão, por Jackson Vasconcelos (2015)
 De Oswaldo Gomes a Fred: a história do Fluminense Footbal Club no centenário da Seleção Brasileira, por Lucio Bairral e Rodrigo Barros (2015)
 O escândalo do Brasileirão 2013, por Paulo Ricardo Paúl (2015)
 O Fluminense que eu vivi, por Paulo-Roberto Andel (2015)
 Os Guinle: A história de uma dinastia, por Clóvis Bulcão (2015)
 O Fluminense na estrada, por Eric Costa, Mauro Jácome e Paulo-Roberto Andel (2016)
 Onde você estava naquele inesquecível gol de barriga? Por André Viana e Paulo-Roberto Andel (2016)
 Fla, Flu e Bangu: as cores de cada paixão, por Carlos Molinari, Paulo Rocha e Sergio Du Bocage (2016)
 Da rebelião à glória - O Fluminense e a conquista da Primeira Liga, por Rodrigo Barros (2016)
 Desde que eu nasci, por Amanda Ferrari, Deise Lopes, Felipe Targino, Marina Garcia, Nathan Nunes e Patrícia Veríssimo (2017)
 Onde as três cores são nome, por Paulo-Roberto Andel (2017)
 Roda Viva: o Fluminense nas pequenas memórias do coração, por Paulo-Roberto Andel (2017)
 Roda Viva 2 - outras palavras tricolores, por Paulo-Roberto Andel (2017)
 Roda Viva 3 - o encarnado nas veias, por Paulo-Roberto Andel (2017)
 Roda Viva 4 - eu e eles, por Paulo-Roberto Andel (2018)
 Oxente, somos Flu!, por Tasso Castro (2018)
 Coração de Tricolor, por Paulo Rocha (2018)
 Inspiração tricolor, por Raquel Gatinho (2019)
 Amor em três tempos, por Marcos Vigani (2019)
 Fla-Flu: o jogo que nunca termina, por Paulo-Roberto Andel (2019)
 Reis do Rio, por André Baibich (2020)
 25 anos esta noite: gol de barriga centenário, por Paulo-Roberto Andel (2020)
 35 dias: inferno e alívio, por Felipe Fleury, Marcelo Savioli, Mauro Jácome, Paulo-Roberto Andel e Rodrigo Mattar (2020)
 Fluminense Revisited, por Paulo-Roberto Andel (2021)
 Roda Viva 5 – Os Nenses, por Paulo-Roberto Andel (2021)
 Roda Viva 6, por Paulo-Roberto Andel (2021)

Livros da Wikipédia 

 Livro:Clássicos do Fluminense Football Club
 Livro:Fluminense Football Club

Revistas oficiais 

Lista de revistas publicadas pelo Fluminense:

 O Presença (1917-1921)
 O Tricolor (1926-1930)
 FFC (1931)
 Boletim (1940-1954)
 Revista do Fluminense (1954-xxxx)

Revistas especiais 
Lista de edições sobre o Fluminense de revistas esportivas:

 Revista Grandes clubes brasileiros - Rio Gráfica Editora (1972)
 Revista Placar - As maiores torcidas do Brasil (1979)
 Revista Placar - As maiores torcidas do Brasil (1984)
 Revista Lance! - Grandes clubes (1999)
 Revista Placar - Grandes clubes (2000)
 Revista Lance! - Grandes clubes (2001)
 Revista Jornal dos Sports - Edição histórica do centenário (2002)
 Revista Lance! - Grandes clubes (2005)
 Revista Jornal dos Sports - Sou tricolor de coração - Mais de 100 anos de ídolos e de glórias (2005)
 Revista Jornal dos Sports - Fluminense 105 anos de paixão (2007)

Álbuns e vídeos 
Lista de filmes, álbuns musicais lançados em CD e vídeos lançados em DVD sobre o Fluminense:

 Fluminense Football Club 1902-2002, por Aptocomunicação (CD, 2002)
 Saudações Tricolores, O filme da torcida do Flu, por André Barcinski e Heitor D'Alincourt (DVD, 2002)
 30 Vezes Campeão, por Heitor D'Alincourt e Bernardo Belfort (DVD, 2005)
 Copa do Brasil 2007, A Conquista, por Carlos Santoro, Pedro Carneiro, Nestor Bessa e Bernardo Belfort (DVD, 2007)
 Flu Campeão - Copa do Brasil 2007, pela equipe do GLOBOESPORTE (DVD, 2007)
 DVD - Football Rivalries, Ajax v Feyenoord and Flamengo v Fluminense, por Pitch International LLP (2010)
 Fluminense - Campeão Brasileiro 2010, pela equipe do GLOBOESPORTE (DVD, 2011)
 Waldo, o artilheiro, por Valterson Botelho (2012, acompanha o livro) 
 Centenário do Fla-Flu: O Documentário, por Pedro Von Krüger e Renato Terra, Sentimental Filmes (Filme, 2012)
 Fluminense - Tetracampeão Brasileiro, pela equipe do GLOBOESPORTE (DVD, 2013)
 O Fla-Flu em três actos, por Henrique Castelo Branco e Paulo-Roberto Andel, curta (DVD, 2014)

Bibliografia 

 Livro Bibliofut, por Ademir Tanaka e Domingos Antonio D'Angelo, Editora House (2019), ISBN 978-85-7899-603-1, que lista de todos os livros sobre futebol já editados no Brasil, dividido por seções e comentários sobre os destaques.

Listas do Fluminense Football Club
Fluminense
Fluminense Football Club